Das National League Wild Card Playoff 2013 war das Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der National League Baseball. Der Sieger dieses Spieles trat in den National League Division Series 2013 gegen den besten Divisionsieger der NL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses fand am 1. Oktober 2013 statt.

Die Paarung lautete:
 Pittsburgh Pirates (2. NL Central, 94–68) gegen Cincinnati Reds (3. NL Central, 90–72)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2013, ALWC 2013, NLDS 2013, ALDS 2013, NLCS 2013, ALCS 2013, World Series 2013

Spielzusammenfassung 

Dienstag, 1. Oktober 2013 im PNC Park in Pittsburgh, Pennsylvania

Einzelnachweise 

2013
Baseball 2013
Sportveranstaltung in Pittsburgh
Cincinnati Reds
Pittsburgh Pirates